Фишки может означать:

 Множественное число слова «фишка».
 Фишки (сотки) — азартная игра.
 Фишки — музыкальный коллектив под руководством Евгения Осина.
 Голубые фишки — акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний.
 Фишки. Деньги. Адвокаты — американский юридический комедийно-драматический телесериал.
 российский новостной медиа-сайт «Fishki.net»